Rio Nilo
Nilo Azul
Nilo Branco
Nilo (Cundinamarca)

Desambiguações de topônimos